Palazzo Chiericati steht für:

 Palazzo Chiericati (Vicenza) in Vicenza, Italien
 Palazzo Chiericati, anderer Name für das Noacksches Haus in Potsdam